«Всходы» (буквально «Сходи», «Паростки») — російський ілюстрований журнал для дітей шкільного віку, що виходив у Санкт-Петербурзі з 1896 по 1917 рік два рази на місяць

Всходи — присілок, Серпуховський міський округ, Московська область
 Всходи — селище, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Всходи — село, Угранський район, Смоленська область

Див. також 
 Усходи
 Сходи (значення)